Dekatlenek tetrafosforu (P2O5) – nieorganiczny związek chemiczny
 P2O5 – niemiecki zespół muzyczny